John Coltrane - amerykański muzyk
 Robbie Coltrane - brytyjski aktor
 Coltrane (album 1957)
 Coltrane (album 1962)